Municipio de Chippewa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chippewa (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Chippewa (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Chippewa (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Chippewa (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Chippewa (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.